Vigo dispone de dos estaciones de ferrocarril:

 Estación de Vigo-Urzaiz para servicios de Alta Velocidad.
 Estación de Vigo-Guijar para servicios convencionales e internacionales (Oporto).